Alex da Silva (kunstenaar) (*1974), Kaapverdisch kunstenaar
 Alex da Silva (voetballer) (*1983), Braziliaans voetballer